Das Schönbusch Open 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Aschaffenburg. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 7. bis 13. Juli 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Aschaffenburg